Daniel kan syfta på:

 Daniel – ett namn samt personer med namnet
 Daniel (biblisk person) – enligt Bibeln en man som motstod alla försök att få honom att tillbe hedniska gudar
Daniel –  pseudonym för konstnären Henri-Joseph Du Commun du Locle, se Daniel Ducommun du Locle
 Daniel (Bat for Lashes-låt) – en låt av Bat for Lashes från 2009 på studioalbumet Two Suns
Daniel (sång) –  en låt av Elton John från 1973 på studioalbumet Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player 
2589 Daniel – en asteroid i asteroidbältet

Geografi

Antarktis 

 Mount Daniel, Antarktis, 
 Daniel (platå),

USA 

 Daniel, Utah – ort, Utah, Wasatch County, 
 Daniel, Wyoming – ort, Wyoming, Sublette County,

Österrike 

 Daniel (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, lat 47,43, long 10,97), 
 Daniel (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, lat 47,43, long 10,88),